Ада́ст () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Аржелес-Газост. Округ коммуны — Аржелес-Газост.

Код INSEE коммуны — 65001.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 680 км к югу от Парижа, в 145 км юго-западнее Тулузы, в 31 км к юго-западу от Тарба.

По территории коммуны протекает небольшая река Габаррет ().

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 257 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 161 человека трудоспособного возраста (15-64 лет) 113 были экономически активными, 48 — неактивными (показатель активности — 70,2 %, в 1999 году было 66,0 %). Из 113 активных жителей работали 103 человека (56 мужчин и 47 женщин), безработных было 10 (1 мужчина и 9 женщин). Среди 48 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 30 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Мирамон (XIII век)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи